Осада Берата:

 Осада Берата (1280—1281) — осада Берата анжуйскими силами.
 Осада Берата (1455) — осада Берата албанскими войсками.